Olaszország
Forlì, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Forlì-Cesena megyében
Forlì del Sannio, község Olaszországban, Molise régióban, Isernia megyében